Базенку́р () — название нескольких коммун во Франции:

 Базенкур-сюр-Эпт (Bazincourt-sur-Epte) — в департаменте Эр.
 Базенкур-сюр-Соль (Bazincourt-sur-Saulx) — в департаменте Мёз.